Die Herrenstraße in Memmingen ist die Adresse von

* Herrenstraße 7 (Memmingen)
 Herrenstraße 9 (Memmingen)
 Herrenstraße 11 (Memmingen)
 Herrenstraße 16 (Memmingen)
 Herrenstraße 18 (Memmingen)
 Herrenstraße 22 (Memmingen)